Ирсо́н ():
 Ирсон — коммуна во Франции (Пикардия, департамент Эна)
 Ирсон — кантон во Франции (Пикардия, департамент Эна)
 Ирсон Кудикова (род. 1982) — российская певица, саксофонистка, музыкальный продюсер, актриса, настоящее имя Ирина.

